Ива́н Кузьми́ч Мака́ров () — русский живописец-портретист, академик Императорской Академии художеств.

Произведения Макарова находятся во многих музейных и частных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств, Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи в Саранске, Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого и других местах.

Биография 

Родился в Арзамасе (в некоторых источниках — в селе Успенское Нижегородской губернии), сын Кузьмы Макарова, в бытность его отца учеником в тамошней художественной школе Александра Ступина.

Окончив курс уездного училища в Саранске, он изучал искусство под руководством отца, в содержимой им рисовальной школе, и вскоре сделался отцовским помощником в работах по церковной живописи.

Рисунки, эскизы и этюды, присланные молодым Иваном Кузьмичём Макаровым в Императорскую академию художеств вместе с работами других учеников саранской школы, обратили на него особенное внимание академического Cовета, наградившего его за них званием неклассного художника.

В 1844 году Иван Кузьмич переехал в Санкт-Петербург и стал посещать классы Академии художеств. Занимаясь в течение двух лет под руководством профессора А. Т. Маркова, Иван Кузьмич Макаров в конце академического курса избрал для себя специальностью портретную живопись, которая быстро доставила ему известность в петербургской публике.

В 1853 году отправился в чужие края, посетил Берлин, Дрезден, Мюнхен, Венецию, Болонью и более полутора лет провёл в Риме.

По возвращении в Санкт-Петербург был признан академиком (1855).

Многочисленные портреты, вышедшие из-под кисти Ивана Макарова, вообще отличаются приятным колоритом и щёгольским приёмом письма, но не строги в отношении рисунка; они особенно удавались ему, когда дело шло об изображении молодых дам и детей.

Кроме портретов написал немало икон для церквей и других религиозных картин, из которых можно указать на «Нерукотворенный образ Спасителя» (1855) и «Христа, благословляющего Царское Семейство» (в Александровском дворце, в Царском Селе).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Макаров Иван Кузьмич / Биография
 Макаров И. К. — живописец, академик портретной живописи

Художники России XIX века
Художники-портретисты России